Alambrado puede referirse a:

 Alambrada, cerca de alambre.
 Alambrado (película)''', película coproducción de Argentina e Italia dirigida en 1990 por Marco Bechis.